Radhospne (ukrainisch ; russische Entsprechung /; zu deutsch etwa Staatsgut) ist ein früher häufiger Ortsname in der Ukraine, dieser wurde im Rahmen der Dekommunisierung in der Ukraine durch andere Ortsnamen ersetzt:

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Wyschnewe (Blysnjuky)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Wessele (Smijiw)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne, siehe Radisne (Polonne)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Nadija (Krywyj Rih)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Jablunewe

 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, Siedlungsratsgemeinde Babaji, siehe Satyschne (Charkiw)
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, Siedlungsratsgemeinde Kulynytschi, siehe Jelitne
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, Landratsgemeinde Wessele, siehe Male Wessele
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Blahodatne (Skadowsk)
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Werschynne
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Tschemerlijewe
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka, siehe Stepowe (Snihuriwka)
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Schytomyr, Rajon Popilnja, siehe Kornynske
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez, siehe Wynohradne (Trostjanez)
 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw, siehe Kwitnewe (Drabiw)

siehe auch:
 Radhospnyj
 Sowchos